

Овчинникови — присілок, Котельніцький район, Кіровська область
 Овчинникови — присілок, Орловський район, Кіровська область